Серге́й Алекса́ндрович Бара́нов:

 Баранов, Сергей Александрович (1910—1982) — советский физик, лауреат Сталинской и Ленинской премий.
 Баранов, Сергей Александрович (? — ?) — российский военный деятель, кавалер ордена Святого Георгия IV класса (1915).
 Баранов, Сергей Александрович — министр угольной промышленности, топлива и энергетики ЛНР.